O termo Someiro pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Someiro, elemento que constitui a moldura superior de um vão ou porta.
 Someiro, enorme caixa existente no interior de um órgão.

Desambiguação